Anna Sofie Pruská (11. června 1527, Königsberg – 6. února 1591, Lübz) byla rodem princezna pruského vévodství a sňatkem meklenburská vévodkyně.

Život 
Narodila se 11. června 1527 v Königsbergu jako nejstarší a jediné přeživší dítě z manželství pruského vévody Albrechta Braniborsko-Ansbašského a dánské princezny Dorotey, dcery dánského krále Frederika I. Od své matky získala rozsáhlé vzdělání v oblasti naturopatie a gynekologie. Roku 1546 odsouhlasily pruské stavy daň ve výši 30 000 guldenů, které měla obdržet jako věno, až se provdá.

Manželství 
Dne 24. února 1555 se ve Wismaru provdala za meklenburského vévodu Jana Albrechta I. (1525–1576). Při této příležitosti nechal Jan přestavět v renesančním stylu zámek ve Wismaru, kde se manželský pár po svatbě usadil. V rámci svatebních jednání se nevěstin otec postaral o vyrovnání svého zetě s jeho mladším bratrem Ulrichem. Díky svému manželství byl vévoda Jan Albrecht jak v říši, tak v Livonsku svému tchánovi věrným spojencem. V jistém období vévoda Albrecht usiloval o uznání svého zetě za dědice pruského vévodství, avšak bezúspěšně.

Když vévoda Jan Albrecht roku 1576 zemřel, Anna Sofie odešla na své vdovské sídlo do Lübzu, kde žila až do své smrti 6. února 1591. Pohřbena byla v katedrále ve Schwerinu.

Děti 
Z manželství Anny Sofie a vévody Jana Albrechta I. se narodili tři synové, první z nich však zemřel již v šesti letech věku. Anna Sofie byla popisována jako milující matka.
 Albrecht (1556–1561), titulární vévoda z Meklenburska
 Jan VII. Meklenburský (1558-1592), vévoda z Meklenburska-Schwerinu, ⚭ 1588 vévodkyně Sofie Holštýnsko-Gottorpská
 Zikmund August Meklenburský (1560-1600), titulární vévoda z Meklenburska, ⚭ 1593 vévodkyně Marie Klára Pomořansko-Barthská

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Karl Friedrich Pauli: Allgemeine preussische Staatsgeschichte, C. P. Francken, 1762, s. 458
 Dietmar Willoweit, Hans Lemberg: Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa: historische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Munich, 2006, s. 64 f.

Externí odkazy 
 

Ženy
Anna
Anna
Anna
Narození 11. června
Narození v roce 1527
Úmrtí 6. února
Úmrtí v roce 1591